Owain ist ein er männlicher Vorname, der gelegentlich auch als Familienname vorkommt. Er ist ursprünglich wohl die walisische Form des Vornamens Eugen.

Namensträger

Vorname 
Mittelalter
 Owain Brogyntyn († nach 1215), walisischer Lord von Deheubarth
 Owain ap Cadwgan (um 1085–1116), walisischer Fürst von Powys
 Owain Cyfeiliog (um 1130–1197), walisischer Fürst von Powys Wenwynwyn
 Owain Dwnn (vor 1401–um 1460), walisischer Adliger und Militär
 Owain Fychan († 1187), walisischer Fürst
 Owain Goch († um 1282), walisischer Fürst
 Owain Glyndŵr (um 1355–um 1416), walisischer Nationalheld
 Owain ap Gruffydd († 1236), Lord von Deheubarth 
 Owain Gwynedd (um 1100–1170), König von Gwynedd 
 Owain Lawgoch (um 1330–1378), walisischer Söldnerführer und Anwärter auf den Titel Fürst von Wales 
 Owain Wan († nach 1140), walisischer Fürst 

Neuzeit
 Owain Doull, (* 1993), walisischer Radrennfahrer
 Owain Fôn Williams (* 1987), walisischer Fußballtorhüter
 Owain Yeoman (* 1978), britisch-walisischer Schauspieler

Familienname 
 Robin Llwyd ab Owain (* 1958), walisischer Dichter

Siehe auch 
 Owen (Name)
 Maredudd ab Owain (Begriffsklärung)
 Rhodri ab Owain

Nachweise 

Männlicher Vorname
Walisischer Personenname